2 miejscowości w Polsce: 
 Kochów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Maciejowice 
 Kochów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów

Zobacz też: Kochowo